George Dickie (1926-), philosophe américain
 Kate Dickie (1971-), actrice britannique
 Simon Dickie (1951-2017), rameur d'aviron néo-zélandais

Prénom

Toponyme 

 , page d'homonymie
 , page d'homonymie
 , page d'homonymie

Voir aussi 
 , page d'homonymie
Surnom
Prénom anglais
Prénom épicène